В парному розряді жіночого тенісного турніру Pattaya Women's Open 2005, що проходив у рамках Туру WTA 2005, Маріон Бартолі і Анна-Лена Гренефельд виграли титул, у фіналі перемігши пару Марта Домаховська і Сільвія Талая 6–3, 6–2.

Сіяні пари 

 Магі Серна /  Тамарін Танасугарн (чвертьфінал)
 Маріон Бартолі /  Анна-Лена Гренефельд (чемпіонки)

 Дженніфер Гопкінс /  Машона Вашінгтон (півфінал)
 Тетяна Пучек /  Анастасія Родіонова (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

PTT Pattaya Open